Esta é uma lista das estações do Metro do Porto (MP), por ordem alfabética.

Estacoes Metro Porto
P
Anexo Lista de estações do Metro do Porto
estações do Metro do Porto